Il toponimo Palmar può riferirsi a diverse località:

Palmar, comune della Colombia nel dipartimento di Santander
Palmar, distretto della Costa Rica nel cantone di Osa